Totara River ist der Name der Flüsse in folgenden Distrikten Neuseelands:

 Totara River (Buller District), Fluss im Buller District, an der Westküste der Südinsel
 Totara River (Westland District), Fluss im Westland District, an der Westküste der Südinsel